Carl Wirth ist der Name folgender Personen:

* Carl Wirth (Politiker, 1810) (1810–1880), deutscher Beamter und Politiker, MdL Nassau
 Carl Wirth (Politiker, 1813)  (1813–1877), deutscher Richter und Politiker, MdL Hessen

Siehe auch:
 Karl Wirth